PRR ist eine Abkürzung für:
 Pattern-Recognition Receptor, ein Oberflächenmolekül von Zellen des Abwehrsystems
 Pennsylvania Railroad, eine ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Princes Risborough railway station, Bahnhofscode PRR, Bahnhof der englischen Stadt Princes Risborough
 Petroplus-Raffinerie Reichstett, eine ehemalige Raffinerie in Frankreich

Abkürzung